Raffalovich ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Raffalovich (1853–1921), russischer Diplomat und zugleich französischer Wissenschaftler und Wirtschaftspublizist
 Marc-André Raffalovich (1864–1934), französischer Autor und Dichter